Bohlsen steht für:
 Bohlsen (Gerdau), Ortsteil der Gemeinde Gerdau, Landkreis Uelzen, Niedersachsen

Personen:
 Wilfried Bohlsen (1934–2016), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Wassermühle Bohlsen
 Boelsen